Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2017—2018 — 117-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Титул чемпіона всьоме здобув Крузейдерс.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Плей-оф

До Ліги Європи УЄФА 2018—2019 
Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 травня 2018

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 травня 2018

|}

Стикові матчі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/9 травня 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2017—2018
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2017 у британському спорті
2018 у британському спорті